Doctor Eleks (укр. - Доктор Елекс) - це медична інформаційна система та портал для лікарень та медичних установ, яка автоматизує всі ключові напрямки роботи сучасного медзакладу: діагностики, реєстратури, лікаря, лабораторії, управління та звітності. Деревовидні шаблони програми дозволяють швидко і ефективно проводити огляд пацієнтів, аналізувати отримані дані. Ключовий елемент – інформаційний супровід медоглядів, а також інтегрована електронна медкарта пацієнта. Система поширюється за ліцензією, є також можливість користуватися системою за моделлю SaaS.

Компанія Doctor Eleks 
Компанія Doctor Eleks розробляє медичні інформаційні системи з 2005 року. Станом на сьогодні серед клієнтів Doctor Eleks є понад 1000 медичних закладів в Україні та понад 50 в Європейському Союзі. Doctor Eleks входить у групу компаній Eleks. Сьогодні в ній ведуться електронні картки більш ніж 5 млн. пацієнтів в Україні. 

Doctor Eleks активний учасник реформи охорони здоров’я в Україні та Польщі. Зокрема, як учасник Асоціації eHealth з 2017 року, яка має на меті розвиток електронної системи охорони здоров’я в Україні та підтримку реалізації реформ. В Україні «Доктор Елекс» забезпечує можливість реєстрації в системі eHealth, яка стала базою для впровадження реформи в охороні здоров'я.

Продукти Doctor Eleks мають широкі інтеграційні можливості, які дозволяють налаштувати систему під індивідуальні потреби медичного закладу.

Модулі системи: 
 Реєстратура 
 Лікар
 Медсестра 
 Лабораторія 
 Склад 
 Звіти 
 Керівник 
 Фінанси 
 Комунікації
 Стаціонар

Де впроваджений Doctor Eleks

Інформатизація міста Вінниця 
У місті Вінниця на сьогодні уже 15 медичних закладів об’єднані в єдину інформаційну систему «Доктор Елекс». А саме: 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги, два пологові будинки, міські лікарні, кардіоцентр, стоматполіклініки та інші. Створено понад 500 автоматизованих робочих місць, що дозволяє оптимізувати роботу з медичними даними.

Впровадження Доктор Елекс у Львові та Львівщині 
Доктор Елекс впроваджено у декілької закладах міста Львів, зокрема у комунальній 4-ї міській поліклініці м. Львова «Програма була розроблена під наші потреби – ми дуже довго спілкувалися з розробниками для цього і надали необхідну інформацію, яка має бути в амбулаторних картках: як має виглядати огляд пацієнтки, перелік можливих аналізів, діагнозів, патологій відповідно до чинного законодавства. Тут є всі необхідні дані – результати аналізів, оглядів, призначення. Усе можна швидко знайти і «підтягнути». Кожен лікар відділення має свій логін та пароль до системи, у якій є база даних пацієнток. Базу наповнювали декілька місяців, і зараз у ній є всі вагітні та диспансерна група. Інших пацієнток ми вносимо в базу тоді, коли вони вперше після впровадження електронних медичних карток приходять до нас на прийом», – розповідає акушер-гінеколог жіночої консультації комунальної 4-ї міської поліклініки Юлія Яблонська.

Впровадження Доктор Елекс у Волинській області 
Ковельське МТМО використовує Доктор Елекс "Щодо цифровізації, то ця практика вже звична для кожного лікаря і медсестер – увесь персонал має облаштовані робочі місця для входу в електронну систему «еHealth», а також у мережу «Доктор Елекс», яка ось уже п’ятий рік об’єднує електронні медичні карти пацієнтів, доступ до яких через власні логіни мають сімейні лікарі, вузькопрофільні спеціалісти, персонал діагностичного відділення. Переглянути свої дані з карти може і пацієнт, увійшовши в «персональний кабінет», який створюється відразу при заведенні такої карти"

Джерела